Ludwig Munzinger ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Munzinger (Kreisdirektor) (1849–1897), deutscher Verwaltungs- und Ministerialbeamter
 Ludwig Munzinger senior (1877–1957), deutscher Journalist, Archivar und Herausgeber
 Ludwig Munzinger junior (1921–2012), deutscher Verleger und Publizist